A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámok közül a női 100 méteres síkfutást július 15.-én és július 16.-án rendezték Utrechtben.

Selejtező

Középdöntő

Döntő

Források 
 

Atlétika a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon